Wally Gator – amerykański serial animowany wytwórni Hanna-Barbera z 1962 roku.

Bohaterem serialu jest antropomorficzny aligator o imieniu Wally. Na wszelkie sposoby próbuje uciec z zoo, którego strzeże pan Twiddle. Bohater wystąpił także w innych produkcjach tej wytwórni.

Wersja polska 
W Polsce serial po raz pierwszy można było oglądać w latach 70. w programie Zwierzyniec. Wydany pod koniec lat osiemdziesiątych przez Polskie Nagrania „Muza” na kasetach VHS. Każda zawierała po kilka seriali Hanna Barbera. Serial był również emitowany w bloku dla dzieci przedszkolnych Godzina z Hanna-Barbera w TVP2 z lektorem.

Dystrybucja: HANNA-BARBERA POLAND
Produkcja i rozpowszechnianie: POLSKIE NAGRANIA
Wystąpili: 
 Ryszard Olesiński – Wally Gator 
 Mirosław Wieprzewski – Twiddle 
 Witold Kałuski – Twiddle (niektóre odcinki)
 Wojciech Machnicki – Twiddle (niektóre odcinki)
 Andrzej Bogusz – 
 listonosz (odc. 9),
 Pan Kenny, policjant (odc. 13)
 Leopold Matuszczak – szlachcic, który wziął Wally'ego za smoka
 Tadeusz Borowski – Narrator (odc. 10)
 Irena Malarczyk 
 "młoda" samica aligatora (odc. 12),
 czarownica (odc. 13)
 Stanisław Brudny – 
 Kapitan statku, na którym znalazł się Wally,
 Pan Swampy, hodowca rzep bagiennych, które zjadał Wally
 Krystyna Miecikówna – Komandor, wykołowany przez Wally' ego
 Jerzy Zygmunt Nowak – Towarzysz zabaw
 Włodzimierz Nowakowski – Mysz, uciekająca przed żoną
 Grażyna Staniszewska – Mysz, goniąca męża
i inni

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Filmy o aligatorach i krokodylach
Telewizyjne seriale animowane Hanny-Barbery
Seriale telewizyjne emitowane od 1962
Seriale telewizyjne zakończone w 1963